Österbotten kan syfta på:

 Österbotten (historiskt landskap) – ett historiskt landskap i Finland
 Österbotten (nutida landskap) – ett landskap grundat 1997, beläget i det historiska Österbotten
 Österbottens förbund – ett landskapsförbund i Finland bildat 1994
 Svenska Österbotten – en region med betydande svenskspråkig befolkning, som till sin utsträckning till största delen sammanfaller med det nutida landskapet Österbotten
Nordösterbotten – norra delen av Svenska Österbotten
 Österbottens län – ett svenskt län i Finland 1634–1775

Se även 
 Nutida landskap med "Österbotten" i namnet, grundade 1997:
 Södra Österbotten
 Mellersta Österbotten
 Norra Österbotten
 Sydösterbotten – en ekonomisk region i nutida landskapet Österbotten
 Nordbotten – en del av det historiska landskapet Österbotten
 Österbottniska – ett samlingsnamn på de svenska dialekter som talas i svenska Österbotten
 Korsholms län – ett medeltida svenskt slottslän som existerade från 1360-talet till 1441 och som omfattande områden på båda sidor om Norra Kvarken och Bottenviken